Рой Дензил Хибберт (; родился 11 декабря 1986 года в Куинсе, Нью-Йорк, США) — ямайско-американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Индиана Пэйсерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Денвер Наггетс». Играл на позиции центрового. Был выбран под общим 17-м номером драфта 2008 года командой «Торонто Рэпторс» и сразу же обменян в «Пэйсерс».

В 2007 году выступал за сборную США на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро. С 2008 года стал выступать за национальную сборную Ямайки, так как его отец родился на Ямайке. С 2010 года — капитан сборной Ямайки.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетболисты США
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки сборной США по баскетболу